Кевин Чарльз Энтони Бёрк (; 1929—2018) — выдающийся английский и американский учёный-геолог.

Внес большой вклад в понимание поведения Земли на основе теории тектоники плит.

Биография 
Родился 13 ноября 1929 года в Лондоне в культурной семье, имеющей ирландские корни.

Он получил в 1951 году степень бакалавра (B.Sc.) в Университетском колледже Лондона. В 1953 году получил степень доктора философии (Ph.D.) в Лондонском университете за картографический проект западной части Ирландии. 

После работы в качестве преподавателя в университете University College of the Gold Coast (ныне Университет Ганы), в 1956 году Бёрк присоединился к  и в качестве старшего геолога в отделе атомной энергии он работал в Восточноафриканских рифтах и в Южной Корее. В этот период времени он женился на Angela Marion Phipps, которая стала его спутницей жизни и надёжным помощником.

С 1961 по 1965 год Бёрк был начальником отдела геологии в Университете Вест-Индии в Кингстоне, Ямайка; после чего занимал должность начальника отдела геологии в Университете Ибадана в Нигерии с 1965 по 1972 год. В 1967 году учёный важное значение тогдашней новой теории тектоники плит для понимании поведения и истории нашей планеты. Несмотря на социальные волнения в Нигерии, вызванные Гражданской войной (1967–1970 годы), он нашел время для множества других исследований: формирование тропических почв (он показал доминирующую роль дождевых червей в их формировании), катастрофические явления эрозии в тропическом климате и новые методы седиментологии, опубликовав карту гравитационных аномалий Бугера в Нигерии.

Необходимость получения хорошего образования для его троих детей — Nicholas, Matthew и Jane, семью Бёрк переехать в 1972 году в Канаду для обучения в Erindale College торонтского университета University of Toronto Mississauga, где работал канадский геофизик и геолог, получивший мировое признание за свой вклад в теорию тектоники плит — Джон Тузо Вильсон. Именно здесь Кевин Бёрк начал изучать влияние тектоники плит на геологию, начав с того, что он назвал «горячими точками». Он показал, как эти точки привели к континентальному распаду в Африке. Кроме того, он доказал, что горячие точки перемещаются, хотя и гораздо медленнее, чем сами пласты. В это же время его старый друг Джон Дьюи переехал в Олбани, штат Нью-Йорк, Олбани и пригласил Бёрка в Университет штата Нью-Йорк в Олбани начальником отдела. 

В 1980 году Дьюи вернулся в Англию, а Бёрк переехал в Хьюстон, чтобы стать заместителем (1982–1983), а затем директором . С 1983 года он работал профессором геологии в Университете Хьюстона. Именно в Хьюстоне его интерес распространился на другие планетные тела, кроме Земли, подчеркивая важность сравнительной геологии. Покинув Институт Луны и планет, Кевин Бёрк стал штатным профессором в Университете Хьюстона. С 2004 года он делил свою работу между Массачусетским технологическим институтом и Хьюстоном.

Кевин Бёрк получил много наград по обе стороны Атлантики. Среди них медаль Пенроуза Американского геологического общества и медаль Артура Холмса (Arthur Holmes Medal) Европейского союза геонаук.

Умер от сердечного приступа 21 марта 2018 года в больнице Addison Gilbert Hospital города Глостер, штат Массачусетс.

Литература 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Примечания

Ссылки 
 Two giants of geology: Kevin Charles Antony Burke and John Frederick Dewey 
 In Memoriam: Kevin Burke, 1929–2018 
 Kevin Charles Antony Burke's (Ph.D.) Bibliography of Papers on African Geology 

Геологи США
Выпускники Университетского колледжа Лондона
Выпускники Лондонского университета
Преподаватели Университета Ганы
Преподаватели Хьюстонского университета
Преподаватели Массачусетского технологического института